Dolabella bezeichnet:

 die Dolabellae, ein Zweig der Patrizierfamilie der Cornelier im Römischen Reich, bedeutende Vertreter sind im Familienartikel aufgeführt
 der Dolabella-Bogen ist ein antikes Stadttor in Rom
 den Maler Tommaso Dolabella
 einen Zweig der Seehasen aus der Familie der Aplysiidae, siehe Dolabella (Gattung)